Onderdistrict in Indonesië
 Mekarjaya (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Pandeglang in de provincie Bantam
Plaats in Indonesië
 Mekarjaya (Arjasari), een plaats in het regentschap Bandung in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Bayongbong), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Bungbulang), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Ciawigebang), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cidaun), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cidolog), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Ciemas), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cigudeg), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cihampelas), een plaats in het regentschap Bandung Barat in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cikadu), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cikalongkulon), een plaats in het regentschap Cianjur in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Cimahi), een plaats in het regentschap Kuningan in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Ciomas), een plaats in het regentschap Bogor in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Kabandungan), een plaats in het regentschap Sukabumi in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Padakembang), een plaats in het regentschap Tasikmalaya in de provincie West-Java
 Mekarjaya (Sukaresmi), een plaats in het regentschap Garut in de provincie West-Java